Johann Böhner ist der Name folgender Personen:

* Johann Böhner (Politiker) (1822–1892), deutscher Lehrer, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Johann Heinrich Böhner (1739–1815), deutscher Theologe und Musiker
 Johann Ludwig Böhner (1787–1860), deutscher Komponist